Charles Mallet ist der Name folgender Personen:

* Charles Mallet (Bankier) (1815–1902), französischer Bankier   
 Charles Mallet (Politiker) (1862–1947), britischer Historiker und Politiker